Dzharaonyx — род тероподовых динозавров из подсемейства Parvicursorinae семейства альваресзаврид, включающий единственный вид — Dzharaonyx eski. Известен по ископаемым остаткам из отложений биссектинской свиты в Узбекистане, относящихся к верхнему мелу (средний–верхний турон).

История открытия 
Род Dzharaonyx и единственный вид D. eski описали в 2022 году палеонтологи А. О. Аверьянов и  из Зоологического института РАН и Смитсоновского института соответственно. Родовое название дано по наименованию урочища Джаракудук, где были обнаружены остатки; окончание  [onyx] означает «коготь». Видовое имя переводится с узбекского как «старый».

Описание 
Dzharaonyx представлен разрозненным, но хорошо сохранившимся посткраниальным материалом. По форме плечевой кости он занимает промежуточную позицию между Patagonykus и Mononykus.

Классификация 
Филогенетический анализ Аверьянова и Зюса (2022) восстановил Dzharaonyx в составе клады Parvicursorinae, в  с другими азиатскими таксонами. Туронский Dzharaonyx является древнейшим известным науке представителем Parvicursorinae.

{{clade|{{clade
 |1=Alvarezsaurus
 |2={{clade
    |1=Achillesaurus
    |2={{clade
      |1=Albertonykus
      |2={{clade
        |1=
        |label2=Parvicursorinae
        |2={{clade
          |1=Albinykus
          |2=Xixianykus
          |3=PIN 5838/1 (=Ondogurvel)
          |4=Khulsanurus
          |5=Dzharaonyx
          |6=
          |7= }} }} }} }} }}|style=font-size:85%; line-height:85%;|label1=Alvarezsauridae}}

 Палеоэкология 
Биссектинская свита, откуда происходят остатки Dzharaonyx, известна благодаря самой богатой и разнообразной туронской наземной палеофауне в Евразии. Помимо этого рода, к числу нептичьих теропод биссектинской свиты относятся троодонтид Urbacodon, дромеозаврид Itemirus, ценагнатид Caenagnathasia, тираннозавроид Timurlengia, кархародонтозавр Ulughbegsaurus, неописанные теризинозавры, а также орнитомимиды (включая сомнительный вид Archaeornithomimus(?) bissektensis'').

Примечания 

Альваресзавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии из меловых отложений Узбекистана
Фоссилии, описанные в 2022 году